Rasmus Nielsen er navnet på flere personer:

 Rasmus Nielsen (filosof) (1809-1884) – dansk filosof og professor
 Rasmus Nielsen (1840-1929) (1840-1929) – dansk gårdejer, medlem af Folketinget
 Rasmus Nielsen (1851-1930) (1851-1930) – dansk gårdejer, medlem af Folketinget
 Rasmus Nielsen (auktionsmester) (1861-1924) – aut. auktionsmester
 Rasmus Nielsen (1862-1944) (1862-1944) – dansk gårdejer
 Rasmus Nielsen (skolemand) (1863-1964) – dansk højskoleforstander
 Rasmus Nielsen (landstingsmedlem) (1872-1950) – dansk husmand og politiker, medlem af Landstinget
 Rasmus Nielsen (officer) (1890-1970) – dansk officer
 Rasmus Nielsen (direktør) (1892-1956) – direktør, cand. jur.
 Rasmus Nielsen (journalist) (født 1960) – adm. direktør og chefredaktør for Altinget.dk
 Rasmus Nielsen (biolog) – dansk biolog, DNA-forsker og professor
 Rasmus Nielsen (kunstner) (født 1969) - dansk kunstner, medlem af Superflex
 Rasmus Nielsen (fodboldspiller) (født 1987) – dansk fodboldspiller
 Rasmus Nielsen (håndboldspiller) (født 1992) – dansk håndboldspiller

Desuden:
 Rasmus P. Nielsen (1871-1936) – dansk redaktør og biblioteksorganisator
 Rasmus Øllgaard Nielsen (1837-1922) – dansk professor